Dactylellina — рід грибів родини Orbiliaceae. Назва вперше опублікована 1968 року.

Класифікація 
До роду Dactylellina відносять 34 видів:

Примітки

Джерела 
 Morelet, M. 1968. De aliquibus in mycologia novitatibus (5e note). Bulletin de la Société des Sciences Naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var. 178:6-6 - P.6

Роди грибів